Poore ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Poore (1916–1987), britischer Rennfahrer
 Melvyn Poore (* 1951), britischer Tubaspieler und Komponist
 Richard Poore († 1237), englischer Prälat
 Robert Poore (1866–1938), britischer Brigadegeneral und Cricketspieler
 Vern Poore, US-amerikanischer Tontechniker und Toningenieur

Siehe auch:
 Poor
 Pore